Elaine Cancilla Orbach, Amerikaans actrice
 Jerry Orbach, Amerikaans acteur
 Uri Orbach, Israëlisch politicus, kinderboekenschrijver en journalist